Куадриља Нуева има више значења:

 Куадриља Нуева (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева, Чилпансингито (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Нуева (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Куадриља Нуева, Ла Преса (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Куадриља Нуева (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику